La Norgesmesterskapet 1994 di calcio fu la 89ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Molde, che vinse la finale contro il Lyn Oslo con il punteggio di 2-0.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1994
Edizioni della Coppa di Norvegia